Konnetabel ist die Eindeutschung von Connétable (französisch) bzw. Condestable (spanisch) und bezeichnet folgende Höfämter oder Titel:

 Connétable von Frankreich
 Konnetabel von Kastilien
 Konnetabel von Aragón

Siehe auch:
 Konstabler, eine Ableitung von Connétable
 Constabel
 Constable